

Імбрамовиці — село в гміні Жарув Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Імбрамовиці — село в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства